Татья́на Еро́хина:
 Ерохина, Татьяна Владимировна (род. 1984) — российская гандболистка.
 Ерохина, Татьяна Иосифовна (род. 1969) — российский учёный, доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой культурологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.
 Ерохина, Татьяна Петровна (род. 1978) — российский юрист и политик.